Ghomi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Monschi Ghomi (* 1547), iranischer Kalligraf und Autor
 Hossein Ghomi (* 1982), iranischer Judoka